Angy – comune dell'Oise (Francia)
 Angy – cantante e attrice spagnola
 Angy – album di Angy Fernández del 2008